Çaykənd – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Çaykənd – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Çaykənd – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Çaykənd – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Çaykənd – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian
 Çaykənd – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian